Barn Bluff ist der Name folgender Erhebungen:

Barn Bluff (Tasmanien), Berg in Australien
Barn Bluff (Minnesota), Hügel in den USA